Кто знает о чём по ночам  кирпичи думают ??

 Кафе — заведение общественного питания и отдыха.
 «Кафе» — российская рок-группа, основанная в 1996 году.
 «Кафе» — российская рок-группа, основанная в 2007 году.

Персоналии 
 Кафе, Мария Мамбо (1945—2013) — ангольский политик, министр по социальным вопросам.
 Кафе, Саид (1937—2002) — коморский политический деятель, дипломат.